Bucknell – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Bucknell – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)